Айо́ния () — округ в штате Мичиган, США. Официально образован 2-го марта 1831 года. По состоянию на 2010 год, численность населения составляла 63 905 человек.

География 
По данным Бюро переписи США, общая площадь округа равняется 1 502,202 км2, из которых 1 478,891 км2 суша и 22,533 км2 или 1,500 % это водоемы.

Соседние округа

Население 

По данным переписи населения 2000 года в округе проживает 61 518 жителей в составе 20 606 домашних хозяйств и 15 145 семей. Плотность населения составляет 41,00 человек на км2. На территории округа насчитывается 22 006 жилых строений, при плотности застройки около 15,00-ти строений на км2. Расовый состав населения: белые — 91,96 %, афроамериканцы — 4,56 %, коренные американцы (индейцы) — 0,56 %, азиаты — 0,32 %, гавайцы — 0,01 %, представители других рас — 1,04 %, представители двух или более рас — 1,55 %. Испаноязычные составляли 2,78 % населения независимо от расы.

В составе 38,10 % из общего числа домашних хозяйств проживают дети в возрасте до 18 лет, 58,70 % домашних хозяйств представляют собой супружеские пары проживающие вместе, 10,10 % домашних хозяйств представляют собой одиноких женщин без супруга, 26,50 % домашних хозяйств не имеют отношения к семьям, 21,90 % домашних хозяйств состоят из одного человека, 8,90 % домашних хозяйств состоят из престарелых (65 лет и старше), проживающих в одиночестве. Средний размер домашнего хозяйства составляет 2,70 человека, и средний размер семьи 3,15 человека.

Возрастной состав округа: 26,90 % моложе 18 лет, 11,50 % от 18 до 24, 31,00 % от 25 до 44, 20,50 % от 45 до 64 и 20,50 % от 65 и старше. Средний возраст жителя округа 33 лет. На каждые 100 женщин приходится 115,20 мужчин. На каждые 100 женщин старше 18 лет приходится 120,40 мужчин.

Средний доход на домохозяйство в округе составлял 43 074 USD, на семью — 49 797 USD. Среднестатистический заработок мужчины был 36 995 USD против 25 443 USD для женщины. Доход на душу населения составлял 17 451 USD. Около 6,80 % семей и 8,70 % общего населения находились ниже черты бедности, в том числе — 10,40 % молодежи (тех, кому ещё не исполнилось 18 лет) и 8,10 % тех, кому было уже больше 65 лет.

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт правительства округа Айония, штат Мичиган
 Национальная ассоциация округов США
 Ionia Montcalm Magazine website
 Ionia County Historical Society website
 Clarke Historical Library

Округа Мичигана